Associazione nazionale sordi – associazione della comunità sorda afghana
 Associazione nazionale sordi – associazione della comunità sorda filippina
 Associazione nazionale sordi – associazione della comunità sorda statunitense
 Associazione nazionale sordi – associazione della comunità sorda ungherese